Indokina  (zastarelo) je lahko:

 Indokitajski polotok - polotok v jugovzhodni Aziji
 Francoska Indokina - francoska kolonija